Karl von Kraewel ist der Name folgender Personen:

* Karl von Kraewel (General, 1814) (1814–1891), preußischer Generalmajor
 Karl von Kraewel (General, 1858) (1858–1921), preußischer Generalmajor